Kvadrat kan syfta på:

 Kvadrat – en geometrisk figur
 Kvadrat (aritmetik) – en aritmetisk operation
 Kvadrat (köpcentrum) – ett köpcentrum i Norge
 Goraa Kvadrat – ett berg i Antarktis